Чудское озеро:

 Чудское озеро — крупное озеро на границе России и Эстонии.
 Чудское — небольшое озеро в Новгородской области России.